SMS har flere betydninger:
 Short Message Service
 Smith-Magenis Syndrome – en genetisk udviklingsfejl
 SMS (gen)
 Sudden Motion Sensor – en patenteret egenskab ved Apple bærbare.
 Systems Management Server – et systems management software produkt af Microsoft
 Super Mario Sunshine – et 2002 videospil ofte forkortet til SMS.